Карагеоргиевичи, Караджорджевичи () — правящая княжеская (1842—1859) и королевская (1903—1941) династия в Сербии и Королевстве Югославии.

Основана руководителем первого сербского восстания (1804—1813) против Османской империи Карагеоргием. На протяжении XIX века в борьбе за власть в Сербии соперничала с династией Обреновичей. После свержения последних в 1903 году стала королевской династией в Сербии, с 1918 года — в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, а с 1929 года — в Королевстве Югославия. Была смещена в 1945 году, когда после окончания Второй мировой войны к власти в Югославии пришли коммунисты под руководством Иосипа Броза Тито.

Происхождение 
Согласно некоторым исследованиям, отцовская линия Карагеоргиевичей родом из Черногории: их предки перебрались из черногорской области Брда в Шумадию во время второго Великого переселения сербов в 1737—1739 годах под руководством сербского патриарха Арсения, что было одним из последствий австро-турецкой войны.

Сербская историография признаёт официальной теорию, по которой предки Карагеоргиевичей пришли из Васоевичей. Согласно Радошу Люшичу, с высокой долей вероятности Васоевичи являются родовым гнездом семьи, однако прямых доказательств этому нет, кроме народных легенд. По словам Григория Божовича, Карагеоргиевичи были «србляками» (коренными жителями) Васоевичей: семья до 1890 года отмечала Славу в честь святого Климента, в то время как покровителем потомков Васо был Архангел Михаил. Король Пётр I начал посвящать свою Славу Андрею Первозванному с благословения митрополита Белградского Михаила в 1890 году, уже после кончины своей супруги Зорки, и тем самым почтил память Андрея Первозванного по юлианскому календарю: на этот день выпадала годовщина освобождения Белграда повстанцами в ходе Первого сербского восстания.

В дальнейшем король Пётр назначил Васоевицкого воеводу Миляна Вукова Вешовича своим шафером на свадьбе с Зоркой в 1883 году. Никола I спросил, почему выбор пал именно на Миляна. Тот ответил, что ценит героизм и отношение к делу, назвав его «воеводой своей крови и рода». Его сын Александр, родившийся в Цетине, получил прозвище «Черногорец». Васоевичи называют в качестве своего предка Стефана Константина из Неманьичей, а также Карагеоргия как своего кровника, и эту теорию поддерживал политик Гавро Вукович. Князь Сербии Александр Карагеоргиевич (1806—1885) носил титул Воеводы Васоевичей, дарованный ему Петром II Петровичем в 1840 году. Также существуют другие версии: черногорский историк Миомир Дашич полагал, что предками Карагеоргиевичей были Гурешичи из Подгорицы, а фольклорист Драгутин Вукович называл одним из предков Карагеоргиевичей Трипко Кнежевича-Гуриша. В 1907 году Вукичевич писал, что в окрестностях Подгорицы излагалась легенда, по которой предки Карагеоргиевичей жили в Подгорице.

Сама семья официально признаёт версию о происхождении от черногорской семьи Васоевичей, которая покинула Черногорию в конце 1730-х — начале 1740-х, осела в Мачитево (Сува-Река), откуда дед Йован перебрался в Вишевац, а его брат Радак осел в Мрамораце.

Современные Карагеоргиевичи 
В 2004 году дочь принца-регента Павла Карагеоргиевича — Елизавета Карагеоргиевич была кандидатом в президенты Сербии и Черногории и заняла 6 место из 15 кандидатов. В 2008 году Её Высочество принцесса Катарина, супруга Престолонаследника Сербии и Югославии Александра II Карагеоргиевича была награждена премией Фонда единства православных народов.

Основные представители и годы правления 
 Карагеоргий (1808—1813)
 Александр Карагеоргиевич (1842—1858)
 Пётр I Карагеоргиевич (1903—1921)
 Александр I Карагеоргиевич (1921—1934)
 Пётр II Карагеоргиевич (1934—1941, формально до 1945)

Родословное древо

Примечания

Литература 
 
 Ипполитова Г. Аврора Демидова — графиня Ногера. — , 2009.

Ссылки 
 Династия длиною в 100 лет. Карагеоргиевичи  // ИТАР-ТАСС

 

Короли Сербии